Muang bezeichnet:

 Stadt-Staaten der Tai-Völker, siehe Müang
 indonesische Insel bei Flores, siehe Muang (Insel)